A Segunda División 1955-56-os szezonja volt a bajnokság huszonötödik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt. A csoportok első 3 helyezettje közül az elsők biztosan feljutottak, míg a többi csapat rájátszásban döntötte el a két feljutó sorsát.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozók

Források 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2